Duftschmid ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Erasmus Duftschmid (1767–1821), österreichischer Arzt und Naturforscher
 Johann Baptist Duftschmid (1804–1866), österreichischer Botaniker und Arzt
 Lorenz Duftschmid (* 1964), österreichischer Gambist und Dirigent